Szerelmem, Elektra Gyurkó László drámája, 1968
 Szerelmem, Elektra, Jancsó Miklós filmje, 1974
 Szerelmem, Elektra, Esztergályos Károly filmje, 1980